Le terme Route 134 peut désigner plusieurs routes :

 Route 134 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 134 au Québec, Canada 
 Route régionale 134 en Finlande
 Route nationale 134 en France
 Route départementale 134 dans les Yvelines, France
 Route européenne 134 en Norvège